Tadeusz Lipiński (ur. 1897) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Tadeusz Lipiński (1897-1940) – porucznik saperów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Tadeusz Lipiński (1909–1995) – kapitan obserwator Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)

Przypisy